Alain Fiard (1958-), ancien footballeur français
 Jean-Baptiste Fiard (1736-1818), abbé, jésuite et auteur français
 Xavier Fiard (1978-), joueur français de rugby à XV